Cunard může být:

 Cunard Line – anglické rejdařství 
 Cunard Building (Liverpool) – budova firmy na Pier Head v Liverpoolu
 Cunard Building (New York) – budova, známá jako Standard & Poors Building, sídlo Cunard Line a Anchor Line v New Yorku 
 Cunard Motor & Carriage company – londýnská karosářská firma

příjmení
 Nancy Cunard (1896–1965) – britská novinářka, překladatelka, publicistka a feministka
 Samuel Cunard (1787–1865) – kanadský obchodník, majitel Cunard Line
 Grace Cunard (1893–1967) – rodným jménem Harriet Mildred Jeffries, americká herečka, režisérka a scenáristka

v geografii
název obce ve Spojených státech amerických

 Cunard (Kalifornie)
 Cunard (Michigan)
 Cunard (Západní Virginie)